Treasury steht für:

 Treasury, Organisationseinheiten oder Schatzamt eines Staates
 HM Treasury, das britische Finanz- und Wirtschaftsministerium
 The Treasury (Neuseeland), Finanzministerium Neuseelands
 United States Department of the Treasury, US-Finanzministerium
 A Treasury, Kompilationsalbum des britischen Musikers Nick Drake aus dem Jahr 2004